Гран-при Австра́лии 2015 года (официально 2015 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 15 марта 2015 года на трассе Альберт Парк в Мельбурне, Австралия и стала первой гонкой сезона 2015 года.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +27...20 °C, трасса +36...28 °C

 

|}

Примечания
 1.  Валттери Боттас не принял участия в гонке из-за болей в спине.
 2.  Marussia-Ferrari не успела приготовить болиды к квалификации.

Гонка 
Ещё до старта стало известно, что решением FIA Валттери Боттас не был допущен к старту из-за болей в спине. Даниил Квят и Кевин Магнуссен не смогли стартовать из-за технических проблем (У Квята отказала коробка передач, а у Магнуссена сгорел двигатель). Вдобавок ко всему команда Manor и вовсе не приняла участие в гоночном уик-энде. В результате стартовало лишь 15 машин из 20 заявленных. 
На старте Хэмилтон и Росберг уверенно сохранили свои позиции. Тем временем во втором повороте Райкконен задевает Насра, а тот в свою очередь — Мальдонадо, который врезается в барьер. На трассе появляется машина безопасности. Этим пользуются несколько гонщиков (Эрикссон и Грожан) чтобы заехать в боксы. Однако Грожан останавливает свою машину в боксах и также сходит. 
Первая десятка на момент появления машины безопасности: Хэмилтон — Росберг — Масса — Феттель — Сайнс — Наср — Риккардо — Райкконен — Ферстаппен — Хюлькенберг.
На третьем круге был объявлен рестарт. Фелипе Наср сразу же проходит Карлоса Сайнса. Позже Сайнса обгоняют Риккардо и Райкконен. В глубине пелетона между собой борются Баттон и Перес за последнее место. В результате в одном и поворотов Переса разворачивает, на трассе появляется некоторое количество обломков, которые быстро убирают. На 18 круге первый гонщик из лидеров, Райкконен, отправляется в боксы. После серии пит-стопов происходит 1 перестановка среди лидеров — Феттель обоходит Массу. Помимо всего у некоторых гонщиков (в частности, у Райкконена) возникают заминки во время пит-стопов.
На 35 круге у дебютанта Ферстаппена начинает дымиться машина, и он сходит с дистанции.
На 41 круге в результате недокрученного левого заднего колеса сходит и Райкконен.
Интервал между лидерами (Хэмилтоном и Росбергом) остаётся практически неизменным до самого финиша. Результат — дубль команды Mercedes, третью ступеньку подиума занимает Феттель, позади него Масса и лучший из новичков — Наср. Далее финишируют Риккардо, Хюлькенберг, Эрикссон. Замыкают призовую десятку Сайнс и Перес. Последним увидевшим клетчатый флаг и единственным не набравшим очков становится Баттон.

|}

Примечания
 1.  Валттери Боттас не принял участия в гонке из-за болей в спине.

Круги лидирования

Машина Безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 39-й поул Льюиса Хэмилтона.
 36-й поул команды Mercedes.
 21-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 26-й быстрый круг команды Mercedes.
 34-я победа Льюиса Хэмилтона.
 30-я победа команды Mercedes.
 6-й хет-трик Льюиса Хэмилтона.
 20 000-й км у Даниэля Риккардо.
 20 000-й км у Серхио Переса.
 1 500-е очко у Льюиса Хэмилтона.
 900-е очко у Нико Росберга
 30 000-й круг у Sauber-Ferrari

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Австралии